Slut kan avse: 

 Slut – ord för att avsluta kommunikation över radio
 Slut, Munsö – en ort på norra Munsö i Ekerö kommun
 Slut (tidskrift) – en svensk feministisk och postkolonial kulturtidskrift
 Bröderna Slut – en humorgrupp från Surahammar i Västmanlands län
 Slut (film) – en svensk kortfilm från 1966
 Slutet – den trettonde och sista boken i bokserien Syskonen Baudelaires olycksaliga liv